В одиночному розряді тенісного турніру Belgian Open 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Барбара Ріттнер здобула титул, у фіналі перемігши Клару Коукалову 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Тамарін Танасугарн (1-ше коло)
 Дженніфер Гопкінс (1-ше коло)
 Крістіна Торренс-Валеро (1-ше коло)
 Анна Смашнова (чвертьфінал)

 Барбара Ріттнер (переможниця)
 Ірода Туляганова (1-ше коло)
 Павліна Нола (1-ше коло)
 Вірхінія Руано Паскуаль (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Belgian Open (теніс)